Alfred Hoche – psichiatra tedesco
Lazare Hoche – generale francese
Hoche – stazione della Metropolitana di Parigi